Сен-Фержё () — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Сен-Фержё () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона